«Tarrés» puede referirse a:

Toponimia 

 Tarrés (C.P. ), Lérida, España.

Apellidos 

 Tarrés, apellido.

Personas 

 Anna Tarrés (1967-), también conocida como Anna Tarrés Campa, nadadora española (ya retirada) y entrenadora de natación sincronizada.
 Enriqueta Tarrés (1934-), soprano española de origen catalán.
 Fernando Tarrés (1967-), compositor argentino.
 Isidoro Tarrés (1956-), también conocido como Isidoro Tarrés Caubet, futbolista español (ya retirado) nacido en Oliana, Lérida.
 Joan Rangel i Tarrés (1950-), también conocido como Joan Rangel, político español y oficial de la marina mercante.
 Jordi Tarrés (1966-), también conocido como Jordi Tarrés Sánchez, piloto español de trial (ya retirado), siete veces campeón del mundo al aire libre, y uno de los pilotos que revolucionaron el mundo del trial.
 Jordi Tarrés Páramo (1981-), futbolista español nacionalizado hongkonés.
 Marc López Tarrés (1982-), también conocido como Marc López, tenista español.
 Xico Tarrés (1958-), también conocido como Francesc Tarrés Marí, político ibicenco del PSOE, nacido en Ibiza.